Aguer ist der Familienname folgender Personen:
 Héctor Rubén Aguer (* 1943), argentinischer Erzbischof
 Joseph Aguer (* 1994), südsudanesischer Fußballspieler